Carson McMillan (né le  à Brandon dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien.

Biographie 

En 2007, il est repêché par le Wild du Minnesota au  en .

En 2009, il commence sa carrière professionnelle avec les Aeros de Houston dans la LAH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| Hitmen de Calgary|| LHOu|| 59|| 3|| 2|| 5|| 42|| 13|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007|| Hitmen de Calgary|| LHOu|| 72|| 7|| 15|| 22|| 76|| 18|| 2|| 0|| 2|| 17
|-
| 2007-2008|| Hitmen de Calgary || LHOu|| 72|| 16|| 26|| 42|| 87|| 16|| 1|| 0|| 1|| 22
|-
| 2008-2009|| Hitmen de Calgary || LHOu|| 68|| 31|| 41|| 72|| 93|| 18|| 3|| 8|| 11|| 18
|-
| 2009-2010|| Aeros de Houston || LAH || 56|| 4|| 4|| 8|| 70|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Aeros de Houston || LAH || 78|| 12|| 10|| 22|| 80|| 21|| 3|| 2|| 5|| 14
|-
| 2010-2011|| Wild du Minnesota || LNH || 4|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Aeros de Houston || LAH || 51|| 4|| 8|| 12|| 43|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2011-2012|| Wild du Minnesota || LNH || 11|| 1|| 2|| 3|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Aeros de Houston || LAH || 64|| 9|| 9|| 18|| 31|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 || Aeros de Houston ||LAH || 68 || 12 || 16 || 28 || 36 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Wild du Minnesota || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Marlies de Toronto ||LAH || 13 || 0 || 1 || 1 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH || 21 || 4 || 2 || 6 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 22 || 5 || 9 || 14 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 70 || 19 || 15 || 34 || 40 || 7|| 1|| 6|| 7|| 0
|-
| 2016-2017 || Esbjerg fB Ishockey ||Metal Ligaen || 39 || 9 || 8 || 17 || 22 || 18|| 1|| 3|| 4|| 20
|-
| 2017-2018 || Esbjerg fB Ishockey ||Metal Ligaen || 47 || 24 || 28 || 52 || 37 || 14|| 2|| 5|| 7|| 2
|-
| 2018-2019 || Fischtown Pinguins Bremerhaven ||DEL || 52 || 8 || 9 || 17 || 14 || 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || Fischtown Pinguins Bremerhaven ||DEL || 51 || 6 || 9 || 15 || 30 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Fischtown Pinguins Bremerhaven ||DEL || 29 || 5 || 10 || 15 || 54 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Löwen Frankfurt || DEL2  ||  || 

| 16 || 2 || 3 || 5 || 11 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en septembre 1988
Naissance à Brandon (Manitoba)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur du REV Bremerhaven
Attaquant de hockey sur glace